Васја () је српско и словеначко мушко име.

 Васја Станковић (1930–1994)
 Васја Пирц (1907–1980)

Мушка имена
Српска имена
Словеначка имена